Департамент Леандро-Алем  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 1185 км². Население — 45075 человек. Плотность населения — 38,00 чел./км².

Административный центр — Леандро-Алем.

Назван в честь Леандро Нисефоро Алема, аргентинского политика XIX века, общественного деятеля, лидера и основателя радикальной партии Гражданский радикальный союз).

География 
Департамент расположен на юго-западе провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с департаментом Обера
на юго-востоке — с департаментом Сан-Хавьер
на юге — с департаментом Консепсьон
на юго-западе — с департаментом Апостолес
на западе — с департаментом Посадас
на северо-западе — c департаментом Канделария

Административное деление
Департамент включает 8 муниципалитетов:
Леандро-Алем
Альмафуэрте
Арройо-дель-Медио
Каа-Яри
Серро-Асул
Дос-Арройос
Гобернадор-Лопес
Олегарио-Виктор-Андраде

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес